Die Nisbe Tikriti () bezeichnet:

 Abid Hamid Mahmud at-Tikriti († 2012), irakischer Berater von Saddam Hussein und dessen entfernter Cousin
 Ali Hasan al-Madschid at-Tikriti (1941–2010), irakischer Politiker und General, Vetter Saddam Husseins
 Barzan Ibrahim at-Tikriti (1951–2007), irakischer Politiker, Halbbruder Saddam Husseins
 Hardan at-Tikriti (1925–1971), irakischer Politiker, Militär und Botschafter
 Mahere Sufian al-Tikriti, irakischer General 
 Qusai Hussein at-Tikriti (1966–2003), irakischer Politiker, Sohn Saddam Husseins, 
 Rafi Daham at-Tikriti (1937–1999), irakischer Politiker und Botschafter, Cousin Saddam Husseins
 Sabawi Ibrahim at-Tikriti (1947–2013), irakischer Geheimdienstchef, Halbbruder Saddam Husseins
 Saddam Hussein at-Tikriti (1937–2006), irakisches Staatsoberhaupt
 Udai Hussein at-Tikriti (1964–2003), irakischer Milizchef, NOK-Chef und Sohn Saddam Husseins
 Watban Ibrahim al-Tikriti (1952–2015), irakischer Politiker, Innenminister 1991–1995, Halbbruder Saddam Husseins